Ян (Яков) Пет­ро­вич Ко́шкин (псевд. Я. П. Аль­кор; , Рига, Лифляндская губерния, Российская империя — 14 апреля 1938, Ленинград, СССР) — российский и советский учёный-, лин­гвист, профессор (1930), кандидат этнографии (1935).

Биография 
Родился  года в Риге Российской империи (ныне в Латвии). В 1914 году становится уча­ст­ником ре­во­люционного дви­же­ния в Лат­вии, занимал­ся нелегаль­ной ра­бо­той, несколько раз был аре­стован. В 1917 году вступает в РСДРП(б). В 1918—1920 годах слу­ша­тель, в 1921—1923 годах ко­мис­сар Выс­шей ка­ва­ле­рий­ской шко­лы в Ле­нин­гра­де. В 1924 году одновременно окон­чил об­щественно-пе­да­го­гическое от­де­ле­ние факультета об­щественных на­ук 1-го Пет­роградского государственного университета и эт­но­гра­фическое от­де­ле­ние Гео­гра­фического института.

В 1925—1930 годах пре­по­да­вал на се­вер­ном факультете Ле­нинградского вос­точ­но­го института и на этно­гра­фическом от­де­ле­нии гео­гра­фического факультета ЛГУ, стремился при­гла­сить ве­ду­щих учё­ных для пре­по­да­ва­ния язы­ков и эт­но­гра­фии на­ро­дов СССР. В 1925—1929 годах член Бю­ро и от­ветственный сек­ре­тарь Ле­нинградского фи­ли­аль­но­го от­де­ла Комитета Се­ве­ра при Пре­зи­диу­ме ВЦИК. В 1930—1936 годах занимал должность профессора (с 1931 года ди­рек­тор) Института народов Севера, основатель научно-исследовательской ас­со­циа­ции, занимался выпуском её «Тру­дов» (се­рии эт­но­гра­фии, лин­гвис­ти­ки, фольк­ло­ра, ис­то­рии, эко­но­ми­ки). В 1932—1936 годах профессор, заведующий ка­федр северных язы­ков Ле­нинградского института фи­ло­со­фии, литературы и ис­то­рии и Пе­да­го­гического института имени А. И. Гер­це­на. В 1935—1937 годах заведующий эт­но­гра­фической сек­ци­ей Института ан­тро­по­ло­гии, ар­хео­ло­гии и эт­ногра­фии АН СССР. В 1932—1936 годах председатель Комитета но­во­го ал­фа­ви­та на­ро­дов Се­ве­ра. В 1935 году становится кандидатом этнографии.

Занимался изучением язы­ка и эт­но­гра­фии эвен­ков, один из раз­ра­бот­чиков эвен­кий­ско­го ал­фа­ви­та. Ре­дак­тор двухтомника «Язы­ки и пись­мен­ность на­ро­дов Се­ве­ра» (ч. 1 — 1937; ч. 2 — 1934). Об­ра­ба­ты­вал дан­ные по национальному со­ста­ву Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1937 года.

В 1936 году «за потерю классовой бдительности» ис­клю­чён из ВКП(б), 22 мая 1937 года арестован по обвинению в принадлежности к шпионско-террористической организации (ст. 58-2-6-11 УК РСФСР), расстрелян 14 апреля 1938 года в Ленинграде по приговору Особого совещания Ленинградского военного округа. Реабилитирован 29 октября 1955.

Примечания

Литература 
 Омель­чук А. К. Ры­ца­ри Се­ве­ра. — Сверд­ловск, 1982.
 Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917—1991) / Изд. подготовили Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. — : Петербургское востоковедение, 2003. — 496 с. — (Социальная история отечественной науки о Востоке).
Выпускники Ленинградского института истории, философии и лингвистики
Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Преподаватели Ленинградского восточного института
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета